Тренга́ну (, джави:ترڠڬانو دار الإي) — султанат в составе федеративного государства Малайзия, один из одиннадцати федеральных штатов. Столица — Куала-Тренгана.

Общие сведения 
Площадь Тренгану составляет 12 955 км². Численность населения — 1 035 977 чел.(на 2010 г.). Плотность населения — 79,97 чел./км² (2010). Административный центр — город Куала-Тренгану. Тренгану разделён на 7 районов. Штат представляет собой наследственную монархию — султанат. Глава штата — Султан Мизан Зайнал Абидин.

География 
Тренгану расположен на северо-востоке Малайского полуострова, у границы с Таиландом (на севере). На юго-западе Тренгану имеет административную границу с малайзийским штатом Паханг, на севере и северо-западе — со штатом Келантан. На востоке побережье Тренгану омывается водами Сиамского залива (протяжённость побережья составляет 225 км). В Сиамском заливе лежат принадлежащие Тренгану Перхентийские острова и остров Реданг, центры международного морского туризма.

История 
В средние века территория султаната Тренгану входила в империи Шривиджайя и Маджапахит. Позднее, до 1909 года, была в составе Сиама. Затем Тренгану — британский протекторат. Во время Второй мировой войны (в 1941 году) был занят японскими войсками и передан ими под управление Таиланду. В 1945 — снова под британским управлением. В 1948 году Тренгану входит в Малайскую федерацию, а в 1957 — в состав независимой Малайзии.

Султаны Тренггану 
 1725—1733 годы — Заинал Абидин I, брат султана Джохора Сулаймана
 1733—1793 годы — Мансур-шах I, сын предыдущего
 1793—1808 годы — Заинал Абидин-шах II, сын предыдущего
 1808—1827 годы — Ахмад-шах, сын предыдущего
 1827—1831 годы — Абдул-Рахман-шах, брат предыдущего
 1831—1836 годы — Мансур-шах II, брат предыдущего
 1836—1839 годы — Мухаммад-шах I, сын предыдущего
 1839—1876 годы — Омар-шах (1806—1876), сын Ахмад-шаха
 1876—1881 годы — Ахмад Муаззам-шах, племянник предыдущего
 1881—1918 годы — Заинал Абидин III (1866—1918), сын предыдущего
 1918—1920 годы — Мухаммад-шах II (1889—1956), сын предыдущего
 1920—1942 годы — Сулайман Бадр ал-Алам-шах, брат предыдущего
 1942—1945 годы — Али-шах (ум. 1996), сын предыдущего
 1945—1979 годы — Исмаил Насир ад-дин-шах (1907—1979), брат предыдущего
 1979—1988 годы — Альмахрум Султан Махмуд (1930—1998), сын предыдущего
 с 1998 года — Мизан Зайнал Абидин (род. 1962), сын предыдущего

Административное деление

Население 
Среди населения султаната более 90 % составляют малайцы, 4 % — китайцы, 0,5 % — индийцы. Подавляющая часть жителей Тренгану исповедует ислам суннитского толка.

Экономика 
Наиболее развитой частью местной экономики является добыча и переработка нефти. В сельском хозяйстве традиционно выращиваются бананы, арбузы и дуриан, развито рисоводство. Большое значение также имеют рыболовство и индустрия туризма.

Примечания

Литература 
 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — М.: Вече, 2004. — 544 с.

Штаты Малайзии
Султанаты Малайзии